Air Tahití, es una aerolínea francesa, que presta sus servicios entre las islas del archipiélago de la Polinesia Francesa. Su agencia se localiza en el Aeropuerto Internacional Faa'a, de Papeete, Tahití, Francia.

Historia
Data de 1986, anteriormente a esta fecha se le conocía como Air Polinesia.
Cuenta con una filial llamada Air Moorea.

Flota 
La flota de Air Tahití se compone de las siguientes aeronaves, con una edad media de 4.8 años (mayo de 2020):

Enlaces externos
 (en inglés) (en francés)  Sitio oficial de Air Tahití

Referencias 

Aerolíneas de la Polinesia Francesa
Aerolíneas fundadas en 1986
Francia en 1986